Картелье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Селанова. Занимает площадь 93,94 км². Население 3299 человека (на 2011 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Оренсе